Лобановская — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лобановская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Лобановская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.

См. также 
  — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.
  — топоним и фамилия.